Карасу́к — река в Новосибирской области. Теряется среди бессточных озёр.

Длина реки — 531 километр, площадь бассейна — 11,3 тыс. км². 

Гидроним Карасук образован от тюркских корней «кара» — «чёрный, прозрачный» и «сук» — «вода, река».

На реке расположены сёла Кочки и Петропавловка, посёлок городского типа Краснозёрское, город Карасук.

Исток 
26 марта 2007 года губернатором Новосибирской области подписано постановление о придании статуса особо охраняемой территории окрестностям истока реки Карасук. Этот исток находится в лесостепном ландшафте среди берёзово-осиновых колков, лугов и болот, частично заросших кустарниками. Они служат регулятором сложившихся гидрологических условий. Данный памятник природы является экосистемой исключительного средообразующего значения и выполняет важную водоохранную функцию.

Примечания

Литература 
 
 

Реки Карасукского района
Реки Краснозёрского района
Реки Кочковского района
Реки Чулымского района